L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Eastbourne se déroule du  au  juillet sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, des Britanniques Aljaž Bedene et Daniel Evans, de l'Espagnol Feliciano López, du Luxembourgeois Gilles Müller et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Jared Donaldson, Frances Tiafoe, Jiří Veselý, Dušan Lajović, Kevin Anderson et Horacio Zeballos.

Pendant le tournoi 
À la suite des intempéries qui se sont abattues sur Eastbourne, les matchs du mercredi ont été décalés au lendemain. Par conséquent, de nombreux joueurs ont dû disputer leur  puis leur quart de finale dans la même journée.

En atteignant les demi-finales, Richard Gasquet égale le record de son capitaine de Coupe Davis Yannick Noah en remportant 476 victoires sur le circuit.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Gaël Monfils. Après une première moitié de saison décevante avec un seul titre acquis à Doha début janvier, le Serbe reprend confiance avant Wimbledon

En double, Bob et Mike Bryan décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et André Sá. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le premier depuis le Masters de Rome 2016.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2017)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2017
Tennis en juin 2017
Tennis en juillet 2017